Az 1974-es magyar férfi kosárlabda-bajnokság a negyvenharmadik magyar kosárlabda-bajnokság volt. Tizennégy csapat indult el, a csapatok két kört játszottak, majd az első hat még egy kört.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem V: Vereség K+: Dobott kosár K-: Kapott kosár P: Pont

Források 
A magyar sport évkönyve 1974

Kosárlabda-bajnokság évei
1974 a kosárlabdában